USS Merrimack ali USS Merrimac je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Merrimack (1798) 
 USS Merrimack (1855) 
 USS Merrimack (AO-37)
 USS Merrimac (1864)
 USS Merrimac (1898)

Merrimack